Petxora (Komi), ciutat de la República de Komi, a Rússia
 Mar de Petxora o golf de Petxora, mar de Rússia, la part sud-est de la mar de Barentsz
 Riu Petxora, un dels grans rius de Rússia, al nord de Sibèria